Рибарци може да се отнася за:

 Рибарци, село в Община Ардино, България;
 Рибарци, село в Община Новаци, Република Македония;
 Рибарци, село в Община Росоман, Република Македония;
 Рибарци, село в Община Босилеград, Западните покрайнини, Сърбия;
 Рибарци, село в Кюстендилско, заличено поради изселване през 1956 г.